Volla steht für:

Orte:
 Volla, eine italienische Gemeinde

Sonstiges:
 Volla OS, Betriebssystem